James „Jim“ Conroy  (* 28. April 1943) ist ein irischer Bogenschütze.

Conroy nahm an zwei Olympischen Spielen teil; bei den Olympischen Spielen 1976 in Montréal belegte er Rang 29; 1980 in Moskau wurde er 37. Später war er im Feldbogen Teamchef der irischen Mannschaft; heute ist er Mitbesitzer der Firma carbofast Archery.

Einzelnachweise 

Bogenschütze (Irland)
Olympiateilnehmer (Irland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1976
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1980
Ire
Geboren 1943
Mann